Труболет, Труболёт:
 Труболет — специалист по проверке и очистке печных труб, каминов, печей и котлов, а также систем вентиляции.
 Труболет — ранее название хутора Новоурупский в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Труболёт, в воровском жаргоне — бродяга; разговорное  в Сибири и на Дальнем Востоке — опустившийся, неработающий человек, бомж.